Estats Units:
 Montpelier, ciutat i capital de l'estat dels Estats Units de Vermont
 Montpelier (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Montpelier (Idaho), ciutat de l'estat d'Idaho
 Montpelier (Indiana), ciutat de l'estat d'Indiana 
 Montpelier (Iowa), àrea no incorporada de l'estat d'Iowa
 Montpelier (Kentucky), àrea no incorporada de l'estat de Kentucky
 Montpelier (Louisiana), vila de l'estat de Louisiana
 Montpelier (Maryland), comunitat de l'estat de Maryland
 Montpelier (Mississippí), àrea no incorporada de l'estat de Mississippí
 Montpelier (Ohio), vila de l'estat d'Ohio
 Montpelier (comtat de Hanover), àrea no incorporada del comtat de Hanover a l'estat de Virgínia
 Montpelier (comtat de Charles City), àrea no incorporada del comtat de Charles City a l'estat de Virgínia
 Regne Unit:
 Montpelier (Bristol), barri de la ciutat de Bristol
 Montpelier (Gloucestershire), barri de Cheltenham